Габриэль Иван Меркадо (; родился 18 марта 1987 года, Пуэрто-Мадрин, провинция Чубут) — аргентинский футболист, защитник бразильского клуба «Интернасьонал».

Клубная карьера 

Меркадо — воспитанник клуба «Расинг» из Авельянеды. 21 февраля 2007 года в матче против «Сан-Лоренсо» он дебютировал в аргентинской Примере. 30 ноября 2009 в поединке против «Банфилда» Габриэль забил свой первый гол за «Расинг».

В 2010 году 50 % прав на футболиста за 800 тыс. долларов приобрёл «Эстудиантес». 7 августа в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» Меркадо дебютировал за клуб из Ла-Платы. 12 сентября в поединке против своей бывшей команды «Расинга» он забил свой первый гол за «Эстудиантес». В том же году в Габриэль стал чемпионом Аргентины.

В 2012 году Меркадо перешёл в «Ривер Плейт». 6 августа в матче против «Бельграно» он дебютировал за новый клуб. 16 сентября 2013 года в поединке против «Арсенала» из Саранди Габриэль забил свой первый гол за «Ривер». В 2014 году Меркадо завоевал Суперкубок Аргентины и во втором раз стал чемпионом страны.

Летом 2016 года Габиэль перешёл в испанскую «Севилью», подписав контракт на три года. 21 августа в матче против «Эспаньола» Меркадо дебютировал в Ла Лиге. В поединке против «Бетиса» он забил свой первый гол за «Севилью».

Международная карьера 
В 2007 году в составе молодёжной сборной Аргентины Меркадо стал победителем молодёжного Чемпионата мира в Канаде.

11 февраля 2010 года в товарищеском матче против сборной Ямайки Габриэль дебютировал за сборную Аргентины.

25 марта 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Чили Меркадо забил первый мяч за национальную команду. Летом того же года Габриэль стал серебряным призёром Кубка Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, США, Венесуэлы и дважды Чили.

В 2018 году Меркадо принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Хорватии, Нигерии и Франции. В поединке против французов Габриэль забил гол.

Голы за сборную Аргентины

Достижения 
Командные

 «Эстудиантес»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Ап. 2010

 «Ривер Плейт»
  Чемпион Аргентины — Финаль 2014
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки — 2015
 Обладатель Кубка Либертадрес — 2015
 Обладатель Суперкубка Аргентины — 2014

Международные

 Аргентина (до 20)
  Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд — 2007

 Аргентина
  Кубка Америки — 2016

Примечания

Ссылки 
 Argentine Primera statistics
 Gabriel Mercado at Football Lineups

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Эстудиантес»